Ballivián steht für:
 Ballivián (See), ehemaliger See in den Anden
 Provinz Ballivián, Provinz im Departamento Beni, Bolivien

Ballivián ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Ballivián Coll (1831–1874), bolivianischer Politiker und Präsident
 José Ballivián (1805–1852), bolivianischer General und Präsident, Vater von Adolfo Ballivián
 José Miguel Ballivián (* 1997), chilenischer Leichtathlet